stylik (trzonek) – grzbietowa część ciała kielichowatych służąca przytwierdzeniu do podłoża
 stylik (trzonek) – część ciała lejkogębców służąca przytwierdzeniu do podłoża
 stylik – przedustna część ciała niektórych wąsonogów służąca przytwierdzeniu do podłoża
 stylik (wyrostek rylcowy) – wyrostek na odwłoku widłogonków i niektórych owadów
 stylik (trzonek, pomostek, pedicel) – przewężenie za pierwszym segmentem odwłoka trzonkówek
 stylik (łącznik) – przewężenie pierwszego segmentu opistosomy (odwłoka) pająków, łączące go z prosomą
 stylik – podłużna struktura łącząca komórki mikroskopijnych glonów wzajemnie lub z podłożem

Zobacz też 
 gonostylik – stylik (sensu wyrostek rylcowy) owadów przekształcony w część genitaliów
 stylus
 pedicel
 trzonek

Przypisy